

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Piotrówek – część miasta Kobyłka 
 Piotrówek – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Kunice 
 Piotrówek – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Jordanów Śląski 
 Piotrówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Trojanów

Inne 
 Piotrówek – poprzednia nazwa wsi Piotrkówek

Zobacz też  
 Piotrowo, Piotrówek Drugi, Piotrówek Pierwszy